

Dynastes 

 Charles, duc d'Orléans (1559-1560), frère de François II ;
 Henri, duc d'Anjou (1560-1574), frère de Charles IX ;
 François, duc d'Anjou (1574-1584), frère d’Henri III ;
 Gaston, duc d'Orléans (1610-1660), frère de Louis XIII ;
 Philippe, duc d'Orléans, (1640-1701) frère de Louis XIV ;
 Louis Stanislas, comte de Provence (1774-1793), frère de Louis XVI ;
 Charles, comte d'Artois (1795-1824), frère de Louis XVIII.

Toponyme 

 Rue Monsieur, voie du  parisien ;
 Rue Monsieur-le-Prince, voie du  parisien.

Patronyme 

 Jacques Monsieur (1953-), un grand trafiquant d'armes belge condamné.

Titres 

 Monsieur (1919-), magazine français ;
 Monsieur (1964), film français de Jean-Paul Le Chanois ;
 Monsieur (1986), roman français de Jean-Philippe Toussaint ;
 Monsieur, chanson représentant le Luxembourg au Concours Eurovision de la chanson 1989 ;
 Monsieur (1990), adaptation filmographique du précédent de Jean-Philippe Toussaint ;
 Monsieur (2003), documentaire canadien de Francine Pelletier sur le Premier Ministre québécois Jacques Parizeau ;
 Monsieur (Sir) (2018), film franco-indien de Rohena Gera ;
 Monsieur (2018), documentaire français de Laurent Delahousse sur Jean d'Ormesson.

Autres 
 Monsieur, titre de civilité donné aux hommes adultes ;
 Monsieur, frère cadet du roi de France ;
 Paix de Monsieur (1576), édit signé par François de France.